Meadia är ett släkte av fiskar. Meadia ingår i familjen Synaphobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Meadia